Drenovec kan syfta på:

Bulgarien 

 Drenovets, distrikt, Vidin, Obsjtina Ruzjintsi,

Nordmakedonien 

 Drenovci (ort i Makedonien), Opsjtina Dolneni,

Slovenien 

 Drenovec (ort), Občina Črnomelj,